Суперкубок Мальти з футболу 2010  — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 2010 року між чемпіоном Мальти Біркіркарою та володарем кубка Мальти Валеттою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2010
Мальта